«Старокрымское кладбище» — название нескольких кладбищ:

 Старокрымское кладбище — городское кладбище Старого Крыма, расположенное вдоль трассы Симферополь — Керчь на холме Кузгун-Бурун (предгорье массива Агармыш). Известно, прежде всего, как место упокоения писателя Александра Грина.
 Старокрымское кладбище — единственное действующее кладбище в Мариуполе расположено на Старокрымском шоссе, 1. Одно из крупнейших кладбищ Украины.